Le terme Windrush désigne notamment :

Toponyme 

 Windrush, village situé en Angleterre.

Divers 
 MV Empire Windrush, un navire symbolique dans l'histoire de l'immigration et du multiracialisme de la société britannique contemporaine ;
 la « génération Windrush » de la communauté afro-caribéenne du Royaume-Uni (en anglais : the Windrush generation).